Papitz steht für:
 Papitz (Kolkwitz), Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Papitz (Schkeuditz), Ortsteil der Stadt Schkeuditz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen